Miejscowości w USA:
 Roodhouse – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Roodhouse (ang. Roodhouse Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene